Echipa națională de fotbal a Réunionului reprezintă statul în competițiile fotbalistice și este controlată de Ligue Réunionnaise de Football, filială locală a Federația Franceză de Fotbal. Réunion nu este membră a FIFA ci doar a CAF, prin urmare nu poate participa la Campionatul Mondial sau Cupa Africii. A jucat multe meciuri cu naționalele de fotbal a Madagascarului, Maurițiusului și Republicii Seychelles.

Palmares 
Jocurile Oceanuui Indian :
De 3 ori campioni: 1979, 1998, 2007

Coupe de l'Outre-Mer: 
O dată campioni (2008)

Statistica meciurilor internaționale

Lotul actual 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"
|-

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"
|-

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"
|-

Legături externe 
  Echipa națională de fotbal a statului Réunion pe national-football-teams.com

Réunion
Echipe naționale de fotbal africane